

Patronyme 

 Les Gignante, une famille d'artistes italiens, des peintres napolitains :
 Gaetano Gigante et ses trois fils,
 Giacinto Gigante (1806 – 1876),
 Ercole Gigante,
 Achille Gigante ;
 Daniel Gigante (né en 1981), footballeur brésilien ;
 Riccardo Gigante (1881-1945), homme politique, journaliste et entrepreneur italien. ;
 Sarah Gigante (née en 2000), coureuse cycliste australienne ;
 Vincent Gigante (1928 – 2005), un boxeur américain.

Pseudonyme 
 Daniel Gigante, pseudonyme de Daniel Carvalho da Silva (1981-), footballeur brésilien.

Toponyme 

 Gigante, une municipalité du département de Huila, en Colombie.

Cinéma 
 Gigante est un film du réalisateur Adrián Biniez sorti en 2009.

Livre 
 Gigante - Au nom du fils de Alain Grousset en collaboration avec Pierre Bordage.
 Gigante - Au nom du père de Pierre Bordage en collaboration avec Alain Grousset.

Famille d'artistes italiens
Patronyme italien